

Aziende
 Cecchi Gori Group – compagnia di distribuzione cinematografica
 Moto Gori – casa motociclistica italiana
 GORI – azienda per la distribuzione dell'acqua

Persone 
 Gori – cognome italiano

 Carmine Gori-Merosi (1810-1886) – cardinale della Chiesa cattolica 
 Evelina Gori, pseudonimo di Evelina Vermigli (1909-2005) – attrice italiana
 Francesco Gori Gandellini (1738-1784) – letterato e storico dell'arte italiano
 Giovanni Battista Gori Pannilini (1603-1662) – vescovo cattolico italiano
 Mario Cecchi Gori (1920-1993) – produttore cinematografico
 Rita Cecchi Gori, nata Rita Rusić  (1960) – produttrice cinematografica, attrice, cantante e modella croata
 Vittorio Cecchi Gori (1942) – imprenditore, politico e produttore cinematografico italiano

Altro
 Cratere Gori – cratere sulla superficie di Marte
 Gori – capoluogo della regione di Shida Kartli e del distretto di Gori (Georgia)
 Gori, gori, moja zvezda – film del 1969 diretto da Aleksandr Naumovič Mitta
 Villa Gori, nota anche come Villa Ginanneschi Gori – villa cinquecentesca di Siena